Ababol puede referirse a:

 El nombre común de la planta Papaver rhoeas.
 El nombre común de la planta Papaver dubium.

Enlaces externos 

Arabismos